Przygoń – wzniesienie Pagórów Jaworznickich, w woj. śląskim, w mieście Jaworzno
 Przygoń – wieś w woj. łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Dobroń

Zobacz też 
 Przygon